Burg Aufhausen steht für:
 Burg Aufhausen (Eichendorf)
 Burg Aufhausen (Heidenheim)
 Burg Aufhausen (Schiltberg)